dawne gminy:
 gmina Wiszniew – gmina wiejska, powiat święciański/wilejski, Ziemia Wileńska/woj. wileńskie
 gmina Wiszniew – gmina wiejska, powiat wołożyński, woj. nowogródzkie